Toponímia:
 Flix vila i municipi al nord de la Ribera d'Ebre
 Flix (Balaguer), entitat de població de Balaguer que configura un enclavament entre els municipis de la Sentiu de Sió i de Cubells
 El Flix (Bigues), masia al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Castell de Flix, fortificació emmurallada 
 Club Patí Flix, club d'hoquei sobre patins català de la ciutat de Flix, Ribera d'Ebre fundat l'any 1976
 Estació de Flix, estació de ferrocarril propietat d'adif al sud-oest de la població de Flix a la comarca de la Ribera d'Ebre 
 Pantà de Flix, embassament del riu Ebre, creat per una presa al municipi de Flix, que s'estén pels termes de Flix i Riba-roja d'Ebre
 Biografies:
 Aida Flix Filella (Torrebesses, 1988), actriu catalana 
 Manuel Flix i Ferreró, doctor en dret, va tenir un paper destacat en la política barcelonina del segle XVIII